

Пйотрково — село в гміні Цехоцин Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пйотрково — село в гміні Суш Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пйотрково — село в гміні Яновець-Косьцельни Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства